L'Heureux Accident est le titre de plusieurs films :
 L'Heureux Accident, film muet français d'un réalisateur inconnu, sorti en 1908 ;
 L'Heureux Accident, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1911 ;